Стайер:

 Стайер — спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Стайер — студия мультипликационных фильмов, созданная в 1991 году в Москве.